Ljus eller ljuset kan syfta på:

 Ljus – syftar dels på en sinnesupplevelse och dels på den elektromagnetiska strålning som ger upphov till denna upplevelse
 Monokromatiskt ljus – ljus med en viss bestämd våglängd
 Polariserat ljus – en vågrörelse utmed en rät linje
 Ljus – ett föremål vanligen av talg, vax, paraffin eller stearin avsett att vid förbränning avge ljus, se Levande ljus
 Värmeljus – en typ av levande ljus
 Ljusarm – en hållare för ett levande ljus
 Ljusstake – en anordning som används som hållare för ett eller flera levande ljus
 Ljuskrona – en större, vackert utarbetad takkrona för belysning
 Ljusstav – producerar ljus genom en kemisk reaktion
 Ljusteknik – område inom scenteknik som behandlar ljussättning och styrning av ljus
 Ljuskälla – den del som i en lampa genererar ljus
 Belysning – anordningar som skapar ljus
 Ljus (tidskrift och förlag) – titeln på en svensk tidskrift, startad 1898, och dess förlag
 Ljud och ljus – en metod inom teatern
 Ljus av ljus, o morgonstjärna – en psalm
 Ljus i öster – en missionsorganisation
 Nattens ljus – en film
 Stadens ljus – en film
 Ljuset (musikalbum) – en skiva av svenska Black Metal-bandet Woods of Infinity

Se även
 Stad i ljus – flera betydelser